Double est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le septième épisode de la saison 1.

Scénario 
SG-1 débarque sur une planète de sable, remplie de cristaux bleus granitiques. Jack O'Neill en voulant toucher un des seuls cristaux non cassé, est projeté au loin par une force inconnue qui prend ensuite son apparence et retourne sur Terre à sa place. Le double de Jack revient au SGC avec SG-1. Hammond écoute SG-1 faire son debriefing puis les libère. Le double de Jack découvre ses effets personnels et une photo du fils de celui-ci (Charlie), mort depuis quelques années en jouant avec l'arme de service de son père.
Carter et Jackson se rendent au laboratoire, le cristal intact rapporté de la planète émet de faibles EMM (énergie électromagnétique). Le double va voir Sara, l'ex-femme de Jack et demande à voir Charlie. Le père de l'ex-femme d'O'Neill lui montre la chambre de Charlie.

À la base, Teal'c s'occupe comme il peut et regarde la télé lorsque Carter et Jackson lui demandent de prendre son arme pour un test.
Le double se remémore tous les souvenirs du colonel, les meilleurs et le pire : le jour de la mort de son fils.
Pour le test, Teal'c tire sur un des cristaux, ce qui permet de déterminer que les autres cristaux ont été détruits par les Goa'ulds. Daniel regarde de près un cristal et celui-ci prend immédiatement la forme de son visage, Carter essaie à son tour et le cristal essaie alors de communiquer.
La porte des étoiles s'active dans le même temps, l'iris ne se ferme pas car quelqu'un a envoyé le code GDO. C'est alors que le vrai O'Neill débarque. Il est cependant mis en cellule en attendant les vérifications.

Le double est quant à lui toujours avec Sara. Elle l'emmène à l'hôpital lorsqu'il s'effondre à terre pris de convulsions et d'éclairs bleus. Fraiser révèle alors que le O'neill détenu au SGC est le vrai, Carter a une théorie issue de ses recherches sur les cristaux : ils peuvent se transformer et se cloner en n'importe quelle personne. Plus tard, Carter découvre que l'énergie décline en émettant des radiations nucléaires et réussit à discuter avec le cristal qui lui demande de retourner sur sa planète d'origine afin de récupérer de l'énergie. Carter pense savoir où se trouve O'Neill, toute l'équipe se précipite à la recherche de Sara. Pendant l'évacuation de l'hôpital, le vrai Jack rencontre Sara puis part à la rencontre de son double. Lorsque le colonel se rapproche de son double, il est projeté comme sur la planète. Ils discutent ensemble, le double dit qu'il voulait ramener Charlie afin de soigner la blessure morale de Jack mais il n'avait pas compris ce que signifiait la mort.
C'est à ce moment-là que le double se transforme en Charlie et demande à voir Sara avant de partir.
De retour au SGC, O'Neill et l'image de son fils retournent sur la planète.

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Teryl Rothery : Janet Fraiser
 Gary Jones : Walter Davis
 Harley Jane Kozak : Sara O'Neill
 Wally Dalton : père de Sara O'Neill
 Kyle Graham : Charlie O'Neill
 Marc Baur : policier
 Jane Spence : nourrice
 Carmen Moore : laborantin
 Charles Payne : garde

Références

À noter 

 La planète visité a été tournée dans une mine de sulfure au nord de Vancouver, d'où la couleur jaune du sable.

Voir aussi 
 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#Clonazione